Druga hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2002./03. je predstavljala drugi rang prvenstva. Sudjelovala su ukupno 33 kluba podijeljena u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice i izvori 
 1. HRL 2002./03.
 Hrvatski kup 2002./03.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.

2002-03
ž-2